Ulica Józefa Bema – popularna nazwa ulic w Polsce

ulice:
 Ulica Józefa Bema w Krośnie
 Ulica Józefa Bema w Raciborzu
 Ulica Józefa Bema w Tarnowskich Górach
 Ulica Józefa Bema w Warszawie

Zobacz też 
 Plac Józefa Bema

Bema